Fico puede hacer referencia a:

Personas 
  Roberto Fico (1974-), político italiano.
  Federico Gutiérrez (1974-), ingeniero y político colombiano.

Otros artículos 
  FICO, empresa tecnológica en California.
  la denominación de origen Fico de Udine de peras.